Orchesterprobe bezeichnet:
 die künstlerische Vorbereitungsarbeit einer Orchester-Aufführung, oder -Aufnahme; siehe Probe (Darbietung)

Filmtitel:
 Orchesterprobe (Karl Valentin) (1933)
 Orchesterprobe (Fellini) (1979)

Siehe auch:
 Probe (Begriffsklärung)